Buaya (eiland) een Indonesisch eiland van de Alorarchipel.
 Straat Buaya, een Indonesische zeestraat in de provincie Papoea.